Klassisk mytologi kan avse:

Grekisk mytologi – en samling mytologiska berättelser
Romersk mytologi – ärvdes till stor del från den etruskiska mytologin med åtskilliga lån från grekisk mytologi